Fez (stad), een grote stad in Marokko
 Fez (prefectuur), een prefectuur in Marokko 
 Fez (hoofddeksel), een rond hoofddeksel
 Fez (That '70s Show), een personage uit de televisieserie That '70s Show
 Fez (computerspel), een platformer van Polytron